Агрегат для перекачки жидкого топлива и создания требуемого давления в топливной магистрали. ТН применяются в различных областях техники, машинах и механизмах. Могут работать на разных принципах и иметь совершенно различную конструкцию.

В поршневых двигателях внутреннего сгорания используются различные по конструкции топливные насосы:
 Топливный насос высокого давления — в дизельных двигателях
 Топливный насос, бензонасос — в карбюраторных двигателях

Механизмы
Устройство автомобиля
Устройство танка